Тара́сівка (до 1948 — Сарона, ) — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим.